

Міфологія 
 Каллісто — дочка аркадського царя Лікаона.

Література 
 Каллісто — науково-фантастичний роман письменника Георгія Мартинова.
 Небезпека Калісто — науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова.

Живопис 
 Діана і Каллісто — живописний сюжет, запозичений з творчості Овідія («Метаморфози»).
 Діана і вагітна німфа Каллісто — картина міфологічного жанру, італійського художника Гаетано Гандольфі.

Персоналії 
 Каллісто Караваріо (1903—1930) — католицький святий, мученик, священник ордену салезіан.
 Каллісто Пасува (1970) — зімбабвійський футболіст і тренер.

Інше 
 Каллісто — супутник Юпітера.
 Сан-Каллісто — невелика титулярна церква у районі Трастевере (Рима).
 204 Каллісто — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Каліостро